Cache Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cache Butte (Utah)	
 Cache Butte (Washington)